Terme familier pour qualifier un menteur. (cf. Emilio)
 Un élève d'un Institut d'études politiques

Voir aussi
Éloge de la pipeautique